PPW kan verwijzen naar:

 Platform Progressief Wierden, een Nederlandse lokale politieke partij